Seznam poslanců Malty v období:

 Seznam poslanců Malty (1921–1924)
 Seznam poslanců Malty (1924–1927)
 Seznam poslanců Malty (1927–1932)
 Seznam poslanců Malty (1932–1939)
 Seznam poslanců Malty (1939–1945)
 Seznam poslanců Malty (1945–1947)
 Seznam poslanců Malty (1947–1950)
 Seznam poslanců Malty (1950–1951)
 Seznam poslanců Malty (1951–1953)
 Seznam poslanců Malty (1953–1955)
 Seznam poslanců Malty (1955–1962)
 Seznam poslanců Malty (1962–1966)
 Seznam poslanců Malty (1966–1971)
 Seznam poslanců Malty (1971–1976)
 Seznam poslanců Malty (1976–1981)
 Seznam poslanců Malty (1981–1987)
 Seznam poslanců Malty (1987–1992)
 Seznam poslanců Malty (1992–1996)
 Seznam poslanců Malty (1996–1998)
 Seznam poslanců Malty (1998–2003)
 Seznam poslanců Malty (2003–2008)
 Seznam poslanců Malty (2008–2011)